Иосиф Гальперин:
 Гальперин, Иосиф Давидович (род. 1950) — российский поэт, писатель, журналист.
 Гальперин, Иосиф Иосифович — советский теплотехник, сын Д. С. Гальперина.